Jubula peut désigner :
 Jubula Dumort., 1822, un genre de bryophytes ;
 Jubula Bates, 1929, un genre d’oiseaux ne comportant qu’une espèce : Jubula lettii, le Duc à crinière

Homonymie de genre en biologie